Warrenville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Warrenville (Connecticut)
 Warrenville (Illinois)
 Warrenville (South Carolina)
 Warrenville (Washington)